Weak è una canzone degli Skunk Anansie, pubblicata come loro quarto singolo, l'ultimo tratto dal loro album di debutto Paranoid & Sunburnt; era la sigla di Sipario del TG4.

Tracce

CD single - CD1

CD single - CD2

Classifiche

Note

Collegamenti esterni